Jeff Henckels (1984-), archer luxembourgeois ;
 Peter Henckels de Solingen (?-?), couturier allemand ;
 Kim Henckels (1997-), joueuse internationale allemande de rink hockey ;
 Paul Henckels (1885-1967), acteur allemand.
Patronyme germanique